Щурова () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бжеский повят (Малопольское воеводство), Малопольское воеводство. Население — 9863 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бохня
 Гмина Боженцин
 Гмина Бжеско
 Гмина Дрвиня
 Гмина Кошице
 Гмина Радлув
 Гмина Жезава
 Гмина Ветшиховице

Персоналии 
В с. Щурова родились:
 Михал Чилевский (1787—1848) — польский художник.
 Станислав Загая (1925—2004) — известный польский помолог, селекционер, член Польской академии наук, профессор и директор Института садоводства и цветоводства.

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства